Kallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kallinger (* 1931), Immobilienunternehmer aus Wien
 Christian Kallinger (* 1982), österreichischer Dartspieler